Ulica Jana Pawła Woronicza w Warszawie
 Woronicza – zajezdnia autobusowa przy ul. Jana Pawła Woronicza w Warszawie
 Woronicza – rezerwat przyrody w województwie podlaskim

Zobacz też